Абаси може да се отнася за:

 Реза Абаси (1565 – 1635) – персийски миниатюрист, художник и калиграф
 Абаси – зли духове в митологията на якутите.